В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Кеті Горват і Івонн Вермак виграли титул, у фіналі перемігши пару Біллі Джин Кінг і Ілана Клосс 2-6, 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (фінал)
 Розалін Нідеффер /  Таня Гартфорд (півфінал)
 Вірджинія Рузічі /  Вірджинія Вейд (1-ше коло)

 Гана Мандлікова /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Кеті Горват /  Івонн Вермак (чемпіонки)
 Бонні Гадушек /  Рената Томанова (чвертьфінал)
 Кріс Ньютон /  Бренда Ремілтон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)